Love You Live — музичний альбом гурту The Rolling Stones. Виданий 23 вересня 1977 року лейблом Rolling Stones Records, Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 1:23:12. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень

Диск перший 
 «Intro: Excerpt From 'Fanfare for the Common Man'» (Аарон Копленд) — 1:24
 «» — 3:19
 «If You Can't Rock Me»/«» — 5:00
 «» — 2:55
 «» — 4:35
 «» — 4:10
 «» — 4:00
 «» — 5:17
 «»  — 4:19
 «» — 7:42

Диск другий 
 «Mannish Boy»  — 6:28
 «Crackin' Up» (Ellas McDaniel) — 5:40
 «» — 4:39
 «» — 4:09
 «» — 4:31 
 «Brown Sugar» — 3:11
 «» — 4:03
 «Sympathy for the Devil» — 7:51

Чарти 
Альбом

Посилання 

Альбоми The Rolling Stones
Концертні альбоми 1977
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Рок-альбоми